Ке́вин Уи́льям Га́ллахер (; род. 23 ноября 1966 года, Клайдбанк, Уэст-Данбартоншир, Шотландия) — шотландский футболист и футбольный обозреватель. За национальную сборную Шотландии сыграл 53 матча, забил 9 голов.

Биография 
Кевин Галлахер стал игроком молодёжной команды «Данди Юнайтед» в 1983 году, когда этот клуб под руководством тренера Джима Маклина выиграл первый дивизион Шотландии и дошёл до полуфинала Кубка европейских чемпионов. В основной состав Галлахер был переведён в 1985 году, в 1987 году помог «Данди Юнайтед» дойти до финала Кубка УЕФА, в 1987 и 1988 годах играл в финале Кубка Шотландии. 17 мая 1988 года Галлахер дебютировал в составе национальной сборной Шотландии в матче против сборной Колумбии на Кубке Роуза.

В зимнее трансферное окно сезона 1989/1990 Галлахер перешёл в английский клуб «Ковентри Сити», заплативший за него 900 тысяч фунтов стерлингов. Через три года шотландец перешёл в «Блэкберн Роверс», которому он обошёлся в 1,5 миллиона фунтов, и составил в нападении пару Алану Ширеру. В сезоне 1993/1994 «Роверс» заняли второе место в Премьер-лиге, а в следующем стали чемпионами Англии, однако в чемпионском сезона Галлахер из-за перелома ноги сыграл лишь один матч, в котором отметился голом. После ухода Ширера в «Ньюкасл Юнайтед» в 1996 году Галлахер сформировал достаточно успешный дуэт нападающих с Крисом Саттоном, в сезоне 1997/1998 они на двоих забили 34 гола (18 — Саттон, 16 — Галлахер). В том же сезоне Галлахер своими шестью голами в отборочном турнире помог сборной Шотландии попасть на чемпионат мира во Франции.

После вылета «Блэкберн Роверс» из Премьер-лиги в 1999 году Галлахер перешёл в «Ньюкасл Юнайтед», став первым приобретением Бобби Робсона на посту менеджера клуба. В «Ньюкасле» шотландец воссоединился с Аланом Ширером, однако играл уже не в нападении, а на позиции правого вингера.

В 2001 году 34-летний Галлахер покинул «Ньюкасл» и следующие полтора сезона выступал за команды первого и второго дивизиона Англии: «Престон Норт Энд», «Шеффилд Уэнсдей» и «Хаддерсфилд Таун». В 2002 году он завершил карьеру игрока.

После завершения карьеры игрока Галлахер работает спортивным комментатором и аналитиком на радио и телевидении, ведёт колонку в газете Lancashire Telegraph. Также он написал полу-автобиографическую книгу «Тартановый хаос: Падения и взлёты шотландского футбола», изданную в 2006 году.

Достижения 
 «Блэкберн Роверс»:
 Чемпион Англии: 1994/95

Ссылки 
 
 Кевин Галлахер на сайте Шотландской футбольной ассоциации

Игроки ФК «Блэкберн Роверс»
Игроки ФК «Данди Юнайтед»
Игроки ФК «Ковентри Сити»
Игроки ФК «Ньюкасл Юнайтед»
Игроки ФК «Престон Норт Энд»
Игроки ФК «Хаддерсфилд Таун»
Игроки ФК «Шеффилд Уэнсдей»
Игроки сборной Шотландии по футболу
Журналисты Великобритании
Футболисты Шотландии